Сергей Юрьевич Аваков (11 января 1958, Тбилиси) — ректор Таганрогского института управления и экономики (с 1995), российский учёный, , профессор, член-корреспондент РАЕН, почётный работник высшего образования РФ, заслуженный работник высшей школы РФ.  Член Союза ректоров России.

Биография 
Родился 11 января 1958 года в Тбилиси.

В 1980 году окончил ТРТИ, в 1985 году окончил аспирантуру ТРТИ. С 1985 по 1995 год работал ассистентом, затем доцентом в ТРТУ.

В 2002 году защитил докторскую диссертацию по экономике.

Заслуженный работник высшей школы РФ (2007).

С 1995 года работает ректором Таганрогского института управления и экономики.

Сфера научных интересов — системное моделирование экономических структур. Опубликовал более 80 научных работ, в том числе 5 монографий. Является главным редактором журнала «Вестник Таганрогского института управления и экономики». Награждён медалью «300 лет Российскому флоту».

Источники 

Персоналии:Таганрог
ТИУиЭ
Ректоры вузов России
Выпускники ТРТИ